I Colli ima više značenja:
 I Colli, L'Aquila
 I Colli, Roma